ELG est un sigle qui peut signifier :
 Écrire Le Gallo, une proposition orthographique pour l'écriture du gallo.

ELG est un code qui peut signifier :
  ;
 .